Iolas - um personagem histórico da Antiguidade Clássica, filho de Antípatro e irmão de Cassandro, acusado de ser o assassino de Alexandre, o Grande

Localidades

Iola (Illinois)
Iola (Kansas)
Iola (Pensilvânia)
Iola (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos